Дубравка Перић (Загреб, 19. јун 1927 — Београд, 9. август 2002) је била југословенска и хрватска  филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те
|-
| 1949. || Прича о фабрици  || Рајка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1957. || Поп Ћира и поп Спира   || Меланија, ћерка поп Ћире
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Писаћа машина ТВ филм || /
|-
| 1961. || Сама сам вечерас  ТВ филм || /
|-
| 1963. || Два пресудна дана ТВ филм || /
|-
| 1967. || Јегор Буличов ТВ филм || Александра Шура
|-
| 1968. || Стубови друштва ТВ кратки филм || /
|-
| 1968. || Не играј се љубављу ТВ филм || Чамила, сестричина Баронова
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1972. || Женски разговори ТВ серија || /
|-
| 1973. || Самоћа || 
|-
| 1974. || Оглас ТВ филм || Марта
|-
| 1974. || Мистер Долар  ТВ филм || Госпођа о којој се много шапуће
|-
| 1975. || Живот је леп ТВ серија || Валентина
|-
| 1975. || Лепеза леди Виндемир ТВ филм || Госпођа Статфилд
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Дон Жуан се враћа из рата ТВ филм || Стара мајка / Жена под маском / Дама из Берна
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1927.
Умрли 2002.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Загрепчани